Павлов, Фёдор:
 Павлов, Фёдор Демьянович — русский архитектор.
 Павлов, Фёдор Максимович (1905—1996) — управляющий районного объединения «Сельхозтехника» Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда. 
 
 Павлов, Фёдор Фёдорович (1894—1967) — горный инженер, профессор.